Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die SAP Open 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 haben sich vier Spieler qualifiziert, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 43 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in San José (Kalifornien)

en:2013 SAP Open – Singles#Qualifying